Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1962/63 war die 18. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Amateurliga, lediglich die drei Aufsteiger TuS Güldenstern Stade (Wiederaufstieg nach einer Saison), HSV Barmbek-Uhlenhorst und Germania Schnelsen (beide erstmals in der Amateurliga).

Sieger wurde der HSV Barmbek-Uhlenhorst. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SC Victoria Hamburg nahm er an der Qualifikation zur Regionalliga Nord teil. Dort erreichten beide den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die beiden Aufsteiger Germania Schnelsen und TuS Güldenstern Stade mussten nach einer Saison wieder absteigen. Mit Union 03 Altona verließ das letzte Gründungsmitglied nach 18 Jahren die Liga.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1962/63 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1962/63 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1962
Fußballsaison 1962/63